

Pessoas
Octávia
Škoda Octavia
Cláudia Octávia
Octavia E. Butler
Škoda Octavia Scout

Outros
Octavia (Nebraska)
598 Octavia

Octavia